Hofwiesbach ist ein Gewässername:

 Hofwiesbach (Hühnerbächlein), rechter Zufluss des Hühnerbächleins (zur Sulzach) vor der Lohmühle, Markt Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hofwiesbach (Schlossauer Ohe), rechter Zufluss der Schlossauer Ohe bei Langbruck, Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern